Yle Fem  — телеканал в Финляндии, вещающий на шведском языке; подразделение телерадиокомпании Yleisradio Oy, национальной телерадиовещательной компании Финляндии.

Для многих программ имеется возможность включить субтитры на финском языке.

Канал был открыт в 2001 году, до сентября 2007 года носил название YLE FST.

Помимо программ на шведском языке, пять раз в неделю на канале выходит 15-минутная новостная программа на северносаамском языке Ođđasat («Новости») — продукт совместного производства Норвежской вещательной корпорации (NRK), финской Yle и Шведского телевидения (SVT); выпуски Ođđasat транслируются в Норвегии, Финляндии и Швеции. Зрителям Ođđasat на канале Yle Fem доступны субтитры как на шведском, так и на финском языке.

В 2016 году руководство Yle объявило о планах объединения телеканала с Yle Teema.

События 2011 года 
В марте 2011 года Саамский парламент Финляндии потребовал, чтобы телерадиокомпания Yle передала в его ведение свою саамскую службу, включая выпуски новостей Ođđasat, поскольку административный совет телерадиокомпании Yle, по мнению Саамского парламента, не обладает должной компетенцией в саамских вопросах. В ответ Председатель Совета публичного слова  заявил, что данное требование противоречит базовым принципам демократии, поскольку, по его мнению, средства массовой информации, находясь в подчинении у политического органа, не могут полноценно осуществлять свои демократические функции, в том числе по общественному контролю за государственными структурами.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телеканалы на шведском языке
Телеканалы на северносаамском языке
Общественные телеканалы Финляндии
Общественные телеканалы по алфавиту
Общественные HD-телеканалы